Vâch (godin), koegodin van de spraak
 Vach (rivier), rivier in Rusland
 Vach (Fürth), plaats in Beieren, stadsdeel van Fürth